Мариан — имя, которое носили некоторые святые:

Мариан, диакон из Рима, священномученик, пострадал со св.Диодором, память 17 января и 1 декабря.
Мариан из Ачеренцы, (Лукания, III век - Грумент, 303), диакон церкви Ачерунтинской, священномученик, почитается в городах Ачеренца и Рипакандида, память 30 апреля.
 Мариан, мученик Нумидийский, пострадал со св.Иаковом, память 6 мая.
 Мариан из Эво (VI), отшельник, память 19 августа.
 Мариан, мученик Никомедийский, память 17 октября.

Святые по алфавиту